Theaterplatz steht für:

 Theaterplatz (Bern)
 Theaterplatz (Chemnitz)
 Theaterplatz (Dresden)
 Theaterplatz (Eisenach)
 Theaterplatz (Weimar)
 ehemaliger Name vom Willy-Brandt-Platz (Frankfurt am Main)
 ehemaliger Name vom Richard-Wagner-Platz (Leipzig)
 Theaterplatz (Moskau)

Siehe auch:
 Theaterplaz (Luxemburg)